Карпушевка () — деревня в Усть-Цилемском районе Республики Коми России. Входит в состав сельского поселения Коровий Ручей.

История 
В «Списке населенных мест Российской империи», изданном в 1861 году, населённый пункт упомянут как деревня Карпушевская Мезенского уезда (2-го стана), при реке Печоре, расположенный в 697 верстах от уездного города Мезень. В деревне насчитывалось 15 дворов и проживало 116 человек (52 мужчины и 64 женщины).

По состоянию на 1920 год, имелось 36 дворов и проживало 143 человека (57 мужчин и 86 женщин). В административном отношении входила в состав Устьцилемского общества Устьцилемской волости Печорского уезда.

География 
Деревня находится в северо-западной части Республики Коми, на правом берегу реки Печоры, на расстоянии примерно 3 километров (по прямой) к востоку-юго-востоку (ESE) от села Усть-Цильма, административного центра района.
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 48,4 %, женщины — соответственно 51,6 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 88 % из 448 чел.

Инфраструктура 
Функционируют фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, библиотека, интернат и три магазина.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из четырёх улиц и одного переулка.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Цилемского района